Kongregacja (łac. congregatio – zebranie, towarzystwo):
 typ katolickiego zgromadzenia zakonnego, w którym składane są jedynie proste śluby
 grupa klasztorów w ramach jednego zakonu
 ważniejszy zjazd duchownych
 wspólnota religijna osób świeckich
 jednostka administracji Stolicy Apostolskiej odpowiadająca świeckiemu ministerstwu. Powołuje ją do życia papież celem nadzoru i załatwiania poszczególnych spraw jako pomoc w kierowaniu Kościołem katolickim.
 Kongregacja (fr. La Congrégation) – jedna z kongregacji, która została utworzona 2 lutego 1801 przez ojca Jean-Baptiste Bourdier-Delpuits.
 Kongregacja Kupiecka – reprezentacja kupców Wolnego Miasta Krakowa

Zobacz też 
 Kuria Rzymska

Katolicyzm
Kuria Rzymska